-{Hg}-, -{hg}- ili -{HG}- može da se odnosi na:

 Hemijsku oznaku za element živu
 Astronomski simbol za planetu Merkur